

Begraafplaatsen 
 Forest Lawn Cemetery
 Forest Lawn Cemetery (Buffalo), New York
 Forest Lawn Cemetery (Richmond), Virginia
 Forest Lawn Cemetery (Cathedral City), Californië

 Forest Lawn Memorial Gardens
 Forest Lawn Memorial Gardens, Goodlettsville, Tennessee
 Forest Lawn Memorial Gardens, South (Plantation, FL)

Forest Lawn Memorial Park
 Forest Lawn Memorial-Parks & Mortuaries, een kerkhofketen in Californië
 Forest Lawn Memorial Park (Glendale), Californië
 Forest Lawn Memorial Park (Hollywood Hills), Californië
 Forest Lawn Memorial Park (Erlanger)
 Forest Lawn Memorial Park (Omaha), Nebraska
 Forest Lawn Memorial Park (Beaumont), Texas
 Forest Lawn Memorial Park (Burnaby)

Andere plaatsen 
Forest Lawn (Alberta), een voormalig Canadees plaatsje, in 1961 gefuseerd met Calgary.